Велешко-дебарска епархија је некадашња епархија Цариградске патријаршије која је постојала између 1873. и 1920. године, када је прикључена Српској православној цркви и преуређена.

Историја 

Пошто је бугарска егзархија током 1872. успјела да одвоји главни дио верника дотадашњих епархија Велешке и Дебарске, то је Цариградска патријаршија спојила обје те епархије у једну, под именом Велешко-дебарска епархија. Сједиште епархије било је у Кичеву.

Тек за време управе велешко-дебарског митрополита Партенија Галаса (1907-1913) који је често одсуствовао из епархије због синодских послова у Цариграду, словенско становништво ове епархије је уз помоћ Краљевине Србије успело да се избори да архимандрит Варнава Росић буде постављен на службу помоћног епископа у овој епархији, са насловом: епископ главинички. Након ослобођења 1913. године, када је митрополит Патреније коначно премештен у другу епархију, епископ Варнава је преузео пуну управу над Велешко-дебарском епархијом.

Велешко-дебарска епархија постолаја је до 1920. године, када је прикључена Српској православној цркви и раздељена на суседне епархије при новој организацији православне српске цркве у Јужној Србији тако да је Велес потпао под Скопску, а Дебар под Охридску епархију.

Митрополити 
Велешко-дебарски митрополити Цариградске патриаршије (Βελισσού και Δεβρών)

Литература 

 Радослав Грујић, Велешко-дебарска епархија, у: Народна енциклопедија, књ. 1. стр. 326-327.

Види још 
 Охридска епархија
 Митрополија скопска
 Дебарска епархија
 Епископија дебарско-кичевска
 Епископија велешко-повардарска

Православље у Северној Македонији
Бивше епархије Српске православне цркве
Бивше епархије Цариградске патријаршије